Євле (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Євле — місто у Швеції, у лені Євлеборг.
 Єфле (футбольний клуб) — футбольний клуб із міста Євле.
 Євле (хокейний клуб) — хокейний клуб із міста Євле.